Пологовский сельский совет (укр. Пологівська сільська рада) — название ряда сельсоветов на Украине.

 Пологовский сельский совет — входит в состав Ахтырского района Сумской области Республики Украины.
  — входит в состав Васильковского района Киевской области Украины.
 Пологовский сельский совет — входит в состав Новосанжарского района Полтавской области Украины.
 Пологовский сельский совет — входит в состав Пологовского района Запорожской области Украины.
  — входит в состав Тепликского района Винницкой области Украины.